Een verkeersweg:
N346 (België)
N346 (Frankrijk)
N346 (Nederland), zie Provinciale weg 346
N346 (Zwitserland)